Abdrücken steht für:
 eine Dichtigkeitsprobe verlegter Rohrleitungen, siehe Abdrücken (Leitung)
 einen Rangiervorgang im Eisenbahnbetrieb, siehe Abdrücken (Eisenbahn)
 das Betätigen des Abzugs einer Waffe 

Siehe auch: